Чемпионат Кипра сезона 2013/14 годов — 76-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате принимают участие 14 команд. Титул чемпиона защищает клуб АПОЭЛ из Никосии.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Участники

Первый раунд

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Второй раунд

Плей-офф за чемпионство

Результаты матчей

Плей-офф за 7—12 места

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2013/2014
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт на Кипре в 2013 году
Спорт на Кипре в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014